Hughes megye (Dél-Dakota)
Hughes megye (Oklahoma)